Пароди́ () — фамилия. Носители:

 Пароди, Андреа (1955—2006) — итало-сардинский певец.
 Пароди, Вальтер (1965—2020) — аргентинский футболист.
 Пароди, Ги — французский кёрлингист.
 Пароди, Джузеппе (1892—1984) — итальянский футболист.
 Пароди, Доминик-Александр (1840—1901) — французский драматург.
 Пароди, Лоренсо Раймундо (1895—1965) — аргентинский ботаник-агростолог.
 Пароди, Мартино — французский кёрлингист.
 Пароди, Тереза (1827 — после 1878) — итальянская певица (сопрано).
 Пароди, Тереса (род. 1947) — аргентинская певица в стиле поп-фолк.
 Пароди, Филиппо (1630—1702) — итальянский скульптор.
 Пароди, Франко (род. 1989) — аргентинский футболист, нападающий португальского клуба «Риу Ави».
 Пароди, Франсуа — французский кёрлингист.
 Пароди, Хуан Мартин (род. 1974) — уругвайский футболист.

Примечания